Erígone (filla d'Icari), segons la mitologia grega, Erígone fou una donzella atenenca, filla d'Icari.
 Erígone (filla d'Egist), d'acord amb la mitologia grega, fou una heroïna, filla d'Egist i de Clitemnestra.

També és el nom de:
 (163) Erigone, asteroide del cinturó principal.
 Família Erigone, família d'asteroides.
 Erigone (animal), un gènere d'aranya de la família dels Linyphiidae.
 Crassispira erigone, una espècie de caragol de mar de la família dels Pseudomelatomidae.